Bukovský oder Bukovsky ist der Name von:
 Antonín Bukovský (1865–1950), Namensgeber für das Mineral Bukovskýit
 Igor Bukovský (* 1966), slowakischer Arzt 
 John Bukovsky (1924–2010), römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Diplomat des Heiligen Stuhls 
 Lev Bukovský (1939–2021), slowakischer Mathematiker, der sich auf die Vielfachtheorie spezialisierte; Professor und Rektor der Pavel-Jozef-Šafárik-Universität in Košice

Siehe auch:
 Bukowsky
 Bukowski